

Lokalizacje

Niemcy 
 Schmalwasser – rzeka, dopływ Lutter
 Forst Schmalwasser-Nord – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld
 Forst Schmalwasser-Süd – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld